

Patronyme 

 Edmond Pelouze (?-1847), industriel et scientifique français ;
 Théophile-Jules Pelouze (1807-1867), son fils, chimiste français.

Toponyme 

 Rue Pelouze, voie du  arrondissement de Paris.